BILTEN MZ JAGODNJAK, "list Mjesne konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda Jagodnjak". Izdano 6 brojeva, prva tri (formata A4) šapirografiranjem, 4, 5 i 6. broj (35 x 25 cm) štampani dvobojno u belomanastirskom "Slovu". Prvi broj izašao 4. VI. 1975. (7 stranica), drugi 5. IV. 1977. (12 str.), treći 23. IV. 1977. (3 str.), četvrti u XII. 1977. (8 str.), peti u VI. 1978. (8 str.) i šesti u IV. 1987. (6. str.). Štampane brojeve pripremali: Čedo Arbutina, Ljubiša Balaban, Simo Bodlović, Zoran Đurđić, Dragutin Horvat, Mirko Mrđenović i Miloš Šikanja. Pored priloga o radu Mjesne zajednice Jagodnjak, Nogometnog kluba "Bratstvo" i svih ostalih organizacija iz Jagodnjaka, objavljivani su i literarni radovi jagodnjačkih osnovaca. (jn)

 Baranjski leksikon
 Hrvatske lokalne novine